Сен-Бози́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Шомерак. Округ коммуны — Прива.

Код INSEE коммуны 07219.

Коммуна расположена приблизительно в 500 км к югу от Парижа, в 125 км южнее Лиона, в 9 км к юго-востоку от Прива.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 265 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 181 человека в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 133 были экономически активными, 48 — неактивными (показатель активности — 73,5 %, в 1999 году было 76,5 %). Из 133 активных работали 120 человек (68 мужчин и 52 женщины), безработных было 13 (3 мужчин и 10 женщин). Среди 48 неактивных 20 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 20 были неактивными по другим причинам.

Интересные факты 
 13 мая 1948 года в авиакатастрофе в Сен-Бозиль погибла младшая сестра Джона Кеннеди,

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш